Выставкин — фамилия; имеет женскую форму Выставкина.
 Выставкин, Александр Николаевич (род. 1930) — лауреат Государственной премии СССР (1983).
 Выставкин, Николай Иванович (1904—1992) — советский легкоатлет.
 Выставкин, Юрий Николаевич (ум. 2001) — советский баскетболист.
 Выставкина, Екатерина Владимировна (урождённая Бровцына; 1877—1957) — русская писательница, переводчица, журналистка, общественная деятельница.